Act (engl. ‚Darbietung, Nummer‘) ist eine aus dem Showbusiness stammende Branchenbezeichnung für Künstler, die auch synonym für Interpret oder Band sowie deren Darbietungen verwendet wird. Häufig wird die Bezeichnung auch in Zusammenhang mit der Stilrichtung (Hip-Hop-Act, Rock-Act) oder dem Stellenwert einer gelungenen Produktion (Mega-Act) verwendet.

Mögliche Verwendung 
Mega-Act kann als Ankündigung für eine bekannte Band erfolgen, die aber zum Zeitpunkt der Ankündigung noch nicht namentlich genannt werden kann.

Siehe auch 
 Liveact

Einzelnachweise 

Konzerttyp
Musikgruppen-Typ